

Ім'я 

Тома́ (, , ) — чоловіче ім'я, форма імені Хома, прийнята у Франції, південнослов'янських країнах та Західній Україні.
Відомі носії
 Тома — один із дванадцяти учнів Ісуса Христа
 Тома Аквінський
 Тома (Полянський)
 Тома Кемпійський
 Тома Шеверовський

Прізвище 

 Амбруаз Тома (1811 — 1896) — французький композитор, член Інституту Франції.
 Андраш Тома (1925 — 2004) — угорський військовополонений, який провів 53 роки у психіатричній лікарні СРСР/Росії.
 Геннадій Тома (1973 — 2014) — український військовик, солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Жан-Крістоф Тома (1964) — французький футболіст, півзахисник.
 Жером Тома (1979) — французький боксер.
 Світлана Тома (1947) — радянська, молдовська та російська акторка.
 Юрій Тома (1996) — український та угорський футболіст, півзахисник.

Топоніми

Тома — місто, штат Вісконсин
 Тома — місто, штат Вісконсин

Тома (Хоккайдо)

Інше 
 Тома — сорт італійського сиру.

Див. також 
 Фома
 Хома

Прізвища